Prophet of the Last Eclipse (Пророчество Последнего Затмения) — второй сольный альбом итальянского гитариста-виртуоза Луки Турилли. Как и предыдущая его работа, он насквозь концептуален, и на этот раз рассказывает историю планеты Зэфир (Zaephyr) в системе Хазор, которой угрожает гибель от остывания солнца, отважного воина Аркана и девушки Сании, найденной без сознания на брошенном звездолете «Темная Комета». В конце Лука Турилли намекал на «продолжение истории», однако на следующем альбоме этого не произошло.

Звучание альбома наполнено клавишными и обильными вставками хорового вокала, создающими атмосферу «холодного космоса».

Состав группы 
 Luca Turilli — лидер-гитара
 Olaf Hayer — вокал
 Sascha Paeth — бас
 Miro — клавишные
 Robert Hunecke-Rizzo — ударные, ритм-гитара

Приглашённые музыканты 
Хор Апокалипсиса:
 Amanda Somerville
 Bridget Fogle
 Previn Moore
 Tim Augenthaler
 Markus Müller-Schmidt
 Anja Krug

Голоса Последнего Затмения:
 Susanna Möhle
 Annie
 Cristina
 Nadine Voigt
 Natalie Bohrmann
 Vera Sutter

Хор Новой Галактики:
 Cinzia Rizzo
 Robert Hunecke-Rizzo
 Miro
 Amanda Somerville
 Herbie Langhans
 Riccardo Rizzo
 Hector Older
 Frank Ernst
 Mark Van Oorst
 Lukas Bormann

Детский хор Беззвёздной Империи:
 Thomas Stran
 Jan Svennsson
 Luca Weiser
 Amanda Somerville — женский голос
 Rannveig Sif Sigurdardottir — женский голос

Гамбургский струнный квинтет:
 Corinna Schalk — первая скрипка
 Frank Krause — вторая стрипка
 Ursula Weinberg — виола
 Theo Jahn — виолончель
 Franziska Schaper — контрабас
 Thilo Förster — тимпаны, цимбалы
 Andre Matos — вокал

Список композиций 
 Aenigma (Загадка) — 01:58
 War Of The Universe (Война Вселенной) — 04:18
 Rider Of The Astral Fire (Всадник Звездного Огня) — 05:12
 Zaephyr Skies Theme (Небеса Зэфира) — 03:19
 The Age Of Mystic Ice (Век Мистического Льда) — 04:54
 Prince Of The Starlight (Принц Звездного Света) — 05:13
 Timeless Oceans (Океан Безвременья) — 04:18
 Demonheart (Сердце демона) — 05:08
 New Century’s Tarantella (Тарантелла Нового Века) — 05:15
 Prophet Of The Last Eclipse (Пророк Последнего Затмения) — 11:48
 Dark Comet’s Reigh (Власть Темной Кометы) — 04:43
 Demonheart (вокал Andre Matos) (Сердце демона) — 05:02

Синглы 
 «Demonheart» (2003)

Альбомы Луки Турилли
Альбомы Limb Music